Welsper (ヴェルスパー, Verusupā?) es un personaje de la serie manga ¡Oh, Mi Diosa! creada por Kōsuke Fujishima.

Welsper es un Demonio de primera clase, al igual que Marller. Su carácter es muy tranquilo aunque algo solitario, de hecho se parece mucho a Zoro de One Piece. Su color del pelo es el rubio y el de sus ojos es avellana. Su afinidad elemental es el vacío.

Es en teoría el Gemelo de Belldandy por un pacto aciago que hicieron ambos cuando eran unos niños, en el cual hicieron su vida una sola, así que si uno de los dos moría moriría el otro. Ese era un tratado que los Dioses y los Demonios hacían desde hace ya muchos milenios por lo tanto hecho el pacto debían olvidar quien es su doble. Sin embargo Welsper se maldijo a sí mismo para no crecer y así retener sus recuerdos de Belldandy, pagando así un precio terrible ya que si su cuerpo no crecía a su edad adecuada, moriría a menos que Belldandy dijera su nombre. Así que entrando al sistema de Yggdrasil inserta un virus de pausas el cual detendría para siempre el tiempo y así ni él ni Belldandy morirían, en el transcurso Keiichi descubre que él en realidad no es un niño si no un demonio y trata de detenerlo, Welsper sin duda alguna trata de detenerlo haciéndolo retroceder en el tiempo hasta hacerlo desaparecer más Belldandy se atraviesa en medio del ataque y Keiichi queda como una niña. Un momento después Belldandy recita entre sus memorias el Pacto que hicieron y al final dice su nombre con el cual la maldición sobre el cuerpo de Welsper se rompe y aparece como un hombre adulto. Al final del capítulo es juzgado por un tribunal demoníaco y termina transformado en un gato el cual se queda a vivir en el templo.

Más tarde cuando Belldandy posee un ángel y un demonio a la vez, se le transfiere el demonio a Welsper y este le nombra al demonio como 'Die Wespe der Blauen Lanze' que significa en alemán 'avispa de la lanza azul'.

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!